Усть-Рахмановка — название населённых пунктов в России:
 Усть-Рахмановка — село в Атюрьевском районе Мордовия.
 Усть-Рахмановка — село в Краснослободском районе Мордовия.